Ластиг () — английская фамилия. Известные носители:

 Ластиг, Аарон (род. 1956) — американский актёр.
 Ластиг, Роберт (род. 1957) — американский детский эндокринолог.